Weyand ist der Familienname folgender Personen:

 August Weyand (1876–1951), deutscher Landwirt und Politiker
 Frederick C. Weyand (1916–2010), US-amerikanischer General der US Army
 Gerda Weyand (1912–1995), deutsche Gynäkologin als KZ-Ärztin im Frauen-KZ Ravensbrück eingesetzt wurde
 Giso Weyand (* 1980), deutscher Unternehmer, Berater und Publizist
 Josef Weyand (1899–nach 1955), deutscher Politiker
 Kai Weyand (* 1968), deutscher Schriftsteller
 Philip Weyand (* 1997), deutscher Jazzmusiker
 Sabine Weyand, deutsche Beamtin in der Europäischen Union
 Mischa Martini (* 1956; Pseudonym für Michael Weyand), deutscher Journalist, Verleger und Krimiautor

Siehe auch:
 Verlag Michael Weyand
 Weyandt
 Weyant
 Weiand